Села:
 Веселівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Веселівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Веселівка — Вінницька область, Теплицький район
 Веселівка — Житомирська область, Ушомирська сільська громада
 Веселівка — Житомирська область, Овруцька міська громада
 Веселівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Веселівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)
 Веселівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Веселівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Веселівка — Полтавська область, Диканський район
 Веселівка — Сумська область, Сумський район
 Веселівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Веселівка — Хмельницька область, Красилівський район
 Веселівка — Черкаська область, Христинівський район
 Веселівка — Чернігівська область, Бахмацький район

 Веселівка — назва села Татаринці Лановецького району Тернопільської області у 1955–1962 роках.

Селище:
 Веселівка — Херсонська область, Іванівський район